Кампо Акоста има више значења:

 Кампо Акоста (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кампо Акоста (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику